Antonio Marini (1941 - 2019) un magistrat italien.
 Antonio Marini (1788 – 1861) un peintre italien.
  (1668 – 1725) un peintre italien.